Мичу́ринец — остановочный пункт Киевского направления Московской железной дороги в городе Москве. Первый на линии на территории «Новой Москвы».

Платформа расположена на территории поселения Внуковское Новомосковского административного округа. Находится на расстоянии 21 километра к юго-западу от Киевского вокзала. Прежнее название — 21 км.

Остановочный пункт состоит из двух платформ — островной и боковой, соединённых подземным переходом, где расположена билетная касса и турникеты. Обычно на «Мичуринце» останавливаются электрички, идущие на Лесной Городок, Апрелевку, Бекасово и Нару; не останавливаются почти все электрички от/до станции Малоярославец и почти все электрички от/до Калуги. Время движения от Киевского вокзала: 28—30 минут.

К северу находятся дачный посёлок Мичуринец и городок писателей Переделкино. К западу по обе стороны путей — Баковский лес. В нескольких метрах к востоку от платформы находится небольшая лыжная станция. К югу — поле, в 5 минутах ходьбы — речка Алёшинка и пруд, в котором летом купаются. За 15 минут от платформы можно дойти до окраины жилых массивов района Ново-Переделкино, улиц Лукинской и Федосьинской. Рядом с дачным поселком Мичуринец находится дом-музей Булата Окуджавы.

Недалеко от платформы, в середине — конце прошлого века, находилась лыжная база ДСО «Локомотив».

8 июня 2017 года в районе платформы под электропоездом погибла внучка Хрущёва Юлия.

17 марта 2019 года начались работы по реконструкции остановочного пункта. Работы ведутся в рамках строительства 3 и 4 главных путей на участке Москва — Апрелевка. В перспективе станция войдет в состав маршрута МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный.

Обновленная платформа открылась 8 сентября 2020 года.

Наземный общественный транспорт

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Новомосковского административного округа
МЦД-4